George Weidenfeld – filantropo, editore e giornalista austriaco naturalizzato britannico
 Nick Weidenfeld – produttore televisivo e animatore statunitense